Schlepegrell ist der Name von

 Schlepegrell (Adelsgeschlecht)
 Emilie von Schlepegrell (1807–1860), deutsche Unternehmerin, Mitbegründerin des Allgemeinen Krankenhauses (AKH) in Celle
 Johann Jakob Schlepegrell (1677–1733), Pfarrer in Sargstedt
 Otto Ludwig von Schlepegrell (1754–1820), Jurist und Präsident am Oberappellationsgericht Celle
 Sybil Schlepegrell (1927–2022), deutsche Schriftstellerin, siehe Sybil Gräfin Schönfeldt